Lillskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillskär, Iniö, Åboland, 
 Lillskär, Pargas, Åboland, 
 Lillskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Lillskäret
Likskär

Robotskapade Finlandförgreningar